Logo abaixo, confira uma lista com todas as telenovelas produzidas na Croácia.

Vila Maria foi a primeira telenovela croata, exibida entre 2004 a 2005.

Lista

Categorias 

Listas de telenovelas